

Cinema 
 Freddie Mercury: The Great Pretender – documentario britannico.

Musica 
 The Great Pretender – singolo de The Platters del 1955.
 The Great Pretender – album di Lester Bowie del 1981.
 The Great Pretender – album di Dolly Parton del 1984.
 The Great Pretender – singolo di Freddie Mercury del 1987.
 The Great Pretender – raccolta di Freddie Mercury del 1992, versione statunitense dell'album The Freddie Mercury Album.